Šentlambert je ime več naselij

v Sloveniji 
 Šentlambert, naselje v Občini Zagorje ob Savi

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Šentlambert, pri Vovrah, nem. Sankt Lamprecht, občina Djekše
 Šentlambert pri Trušnjah, nem. Sankt Lamprecht, mestna občina Velikovec

Viri 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška